Михайло Горностай (*д/н — 1637) — політичний діяч Речі Посполитої.

Життєпис 
Походив з впливового українського шляхетського роду Горностаїв гербу Гіпокентавр. Єдиний син Самійла Горностая, підкоморія київського, та Теофілії Горайської. Про дату народження суперечливі відомості, але на час смерті батька у 1618 році був досить молодим. Маєтностями стала опікуватися його мати. В подальшому Михайло мешкав у своїх замках та володіння в межах Київського воєводства. Більшу уваги приділяв поширенню кальвінізму та протидії наступу католицтва. Оженився на представниці впливового польського роду Опалінських. Дітей не мав. Помер 1637 року. після нього володіння розділили його сестри Анна і Єлизавета.

Родина 
Дружина — Зофія, донька Яна Опалінського, каштеляна Рогозьно

Родовід

Джерела 
 Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich / Pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego. — Warszawa, 1883. — T. III. —S. 129

Горностаї